The Book – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 The Book – film del 2007 diretto da Anay Tarnekar
 The Book – EP di Yoasobi del 2021